Hollersbach heißen folgende geographische Objekte:

eine Gemeinde:
 Hollersbach im Pinzgau, Gemeinde im Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Ortschaften:
 Hollersbach (Gemeinden Ostermiething, St. Pantaleon), Ortschaft von Ostermiething und St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hollersbach (Gemeinde Stanz), Ortschaft von Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Gewässer:
 Hollersbach (Breitenauer Bach), rechter Zufluss des Breitenauer Bachs (zur Mur) bei Schramel vor Mautstatt, Gemeinde Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark 
 Hollersbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Hollersbach im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Hollerbach